Molekulska formula -{CH2N2}- se može odnositi na:

 Cijanamid
 Diazometan